Національні Збори Республіки Корея (, ханча: 大韓民國 國會; Теханмінгук кукхве) — єдиний, однопалатний законодавчий орган державної влади Республіки Корея, складається з трьохсот депутатів. Дві третини всіх членів Національних зборів обираються на загальних виборах строком на чотири роки, а решта місць розподіляються пропорційно між партіями, які на прямих виборах отримали п'ять або більше мандатів.

Історія

Керівництво та структура 
Національні збори обирають спікера і двох його заступників терміном на два роки. Спікер головує на пленарних засіданнях і є представником законодавчої влади, а також здійснює контроль за її діяльністю. Заступники спікера допомагають йому в роботі і заміщають під час його відсутності.

Національні збори включає в себе 16 постійних комітетів, але в разі потреби можуть створюватися спеціальні комітети. Голови постійних комітетів обираються зі складу членів відповідного комітету. Кількісний склад комітетів визначається інструкціями Національних зборів. Депутати працюють в комітетах два роки і не можуть брати участь одночасно членами більш ніж одного комітету. На розгляд постійних комітетів передаються законопроєкти і звернення.

Завдання 
Національні збори можуть проводити сесії, які скликаються один раз на рік відповідно до закону, і позачергові сесії, які скликаються на вимогу президента або не менше однієї чверті депутатів Зборів. Тривалість чергової сесії — до 100 днів, позачергової — до 30 днів.

 Законотворчість.
 Затвердження державного бюджету. Виконавча влада готує законопроєкт про бюджет на кожний фінансовий рік і представляє його в Національні збори не пізніше ніж за 90 днів до початку нового фінансового року.
 Зовнішня політика. Ці повноваження Національних зборів включають ратифікацію договорів про взаємодопомогу або взаємної безпеки, договорів, що стосуються міжнародних організацій, договорів з торгівлі, рибальства, договорів про світ, договорів, які тягнуть за собою фінансові зобов'язання держави або нації, договорів про статус збройних сил інших держав на території Кореї і договорів з питань законодавства.
 Національні збори має право санкціонувати оголошення війни, відправку збройних сил за кордон і розміщення збройних сил інших держав на території країни.
 Контроль діяльності державних органів і розгляд спеціальних питань у цій галузі. На вимогу Національних зборів або його комітетів прем'єр-міністр, члени Державної ради і представники виконавчої влади повинні з'явитися в Збори і відповісти на питання депутатів. Законодавча влада має право давати рекомендації президенту з приводу зняття з посади прем'єр-міністра або кого-небудь з членів Державної ради. Пропозиція про відставку посадових осіб виконавчих органів вноситься не менше як третиною народних депутатів і приймається простою більшістю голосів членів Зборів.
 Імпічмент. У разі якщо президент, прем'єр-міністр, будь-хто з членів кабінету, глав виконавчих міністерств, членів Конституційного суду, суддів, та інші посадові особи, коло яких визначено законом, в ході виконання своїх службових обов'язків порушить Конституцію або будь-який інший закон, Національне збори мають право порушити справу про імпічмент.
Кожен законопроєкт, прийнятий Національними зборами, направляється до органів виконавчої влади, і президент вводить його в дію протягом 15 днів або повертає, наклавши вето і забезпечивши пояснювальною запискою, на доопрацювання в законодавчий орган. Однак Національні збори може скасувати вето президента, якщо на засіданні присутні більше половини депутатів і більшість тих, хто проголосував за скасування вето складе дві третини від числа присутніх. В такому випадку даний законопроєкт стає законом.

Депутати 
Правом бути обраними користуються громадяни, які досягли 25-річного віку. Від кожного виборчого округу більшістю голосів обирається один кандидат. У нинішних (2010) Національних зборах 245 членів (⅔) обрані на виборах, а 54 місця (⅓) пропорційно розподілені між партіями.

Члени Національних зборів не несуть поза Зборів відповідальності за висловлені ними думки, а також за голосування в законодавчій палаті. Ніхто з членів Національних зборів не може бути заарештований або затриманий під час сесії без згоди Зборів, за винятком тих випадків, коли його застали на місці злочину. Поряд з привілеями члени Національних зборів піддаються і деяких обмежень. Члени Зборів не мають права займати інші посади, обумовлені в законі, а також зловживати своїм становищем або привілеями. Однак члени Національних зборів можуть займатися оплачуваною роботою, за винятком видів такої діяльності, визначених законом. Від них вимагається дотримання високих моральних принципів.

Вибори 
Останні парламентські вибори проводилися 13 квітня 2016 року. 253 місця Асамблеї обрані на виборах за одномандатним принципом, інші 47 розподілені за системою пропорційного представництва.

Примітки

Джерела 
 Республика Корея: Справочник // Г. Н. Ким. – Алматы: ДайкПресс, 2010. – 584 с.

Посилання 

Південна Корея
Державна влада в Південній Кореї
Засновані в Азії 1948
Однопалатні парламенти
1948 у політиці